2327 км, 2327-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2327 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 818641.
 2327 км — пассажирская платформа, Грузинская железная дорога (Грузия). Код 576625.